Joan Garcés i Queralt (Benifairó de les Valls, 1914 - Faura, 2014), músic valencià.
 Joan E. Garcés i Ramón (Llíria, 1944), jurista i escriptor valencià.